The Overland Limited – cortometraggio del 1901 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
The Overland Limited – film del 1925 diretto da Frank O'Neill